Falken-Orden oder Falkenorden steht für:
 Falkenorden, Verdienstorden von Island
 Falken-Orden (Tschechoslowakei), Verdienstorden zur Gründung des freien Staates Tschechoslowakei
 Hausorden vom Weißen Falken, Orden des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach